Kalli  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Kalli (Lääneranna), Ort in der Gemeinde Lääneranna, Kreis Pärnu
 Kalli (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare

Siehe auch:
 kal, kall(i) in der Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 Kali
 Calli